Lanna bezeichnet:

 Lan Na, ein ehemaliges Königreich in Nord-Thailand
 (6928) Lanna (1994 TM3), der von Karl Adalbert Lanna entdeckter Asteroid 6928
 Lanna (Sprache), eine Tai-Kadai-Sprache
 Lanna (Schrift), die Schrift, in der Lanna geschrieben wird

Lanna ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Adalbert von Lanna (1805–1866), böhmischer Großindustrieller
 Marco Lanna (* 1968), italienischer Fußballspieler und -funktionär
 Salvatore Lanna (* 1976), italienischer Fußballspieler und -trainer

Lanna ist außerdem der Name folgender Ortschaften:

 auf den Philippinen:
 Ortsteil der Stadtgemeinde Enrile (Cagayan)
 Ortsteil der Stadtgemeinde Solana (Cagayan)

 in der Schweiz:
 Ortsteil der Gemeinde Evolène

 in Schweden:
 Lanna (Lekeberg), Ort in der Provinz Örebro län, Gemeinde Lekeberg
 Lanna (Värnamo), Ort in der Provinz Jönköpings län, Gemeinde Värnamo

 in der Ukraine:
 Lanna (Ukraine) (kyrillisch Ланна), Ort in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka

Siehe auch:
 Palais Lanna
 Lana (Begriffsklärung)